Ny Våg kan avse:

 Ny våg Records –  ett skivbolag, bildat 2005
 Ny våg (klubb) – en klubb som med ojämna mellanrum arrangerar punkkvällar på Scharinska i Umeå
 Ny våg (radioprogram) – ett musikprogram i SR P3, som sändes under perioden den 1980–1985
 Ny våg (musikalbum) – ett musikalbum av The Bear Quartet